Daniel Paul Schreber
 Johann Christian Daniel von Schreber
 Moritz Schreber